Kwekerij
 Fokker (beroep)